Сергей Александрович Молчанов (род. 21 апреля 1960, п. Приютово города Белебея, Башкирская АССР) — государственный деятель, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан c 23 ноября 2013 года по 25 ноября 2016 года, глава администрации городского округа город Октябрьский (2005—2013), ранее глава администрации города Октябрьский c 2003 по 2005 года (должность изменена из-за создания муниципального образования), Почётный гражданин города Октябрьский.

Биография 
Родился 21 апреля 1960 года в посёлке Приютово города Белебея Башкирской АССР.

Образование 
Саратовский политехнический институт, сейчас СГТУ Саратовский государственный технический университет, Инженер-механик.

Работа 
1976—1976 — слесарь по ремонту и обслуживанию установок цеха ППН НГДУ «Аксаковнефть»;

1977—1982 — учеба в вузе;

1982—1984 — служба в рядах СА, заместитель командира роты подвоза ГСМ;

1984—1990 — мастер, начальник ремонтно-механической мастерской ОУТТ ПО «Башнефть»;

1990—1994 — начальник участка, заместитель председателя кооператива «Калибр»;

1994—1997 — предприниматель;

1997—2000 — начальник коммерческого отдела, зам. директора ОЗНПО АНК Башнефть.

2000—2003 — первый заместитель главы администрации при Ю.В. Королькове;

2003—2005 — глава администрации города Октябрьский;

2005—2013 — глава администрации городского округа город Октябрьский.

2013—2016— Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан.

Общественная деятельность 

2012-2013 – председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан».

Звания 
 Почётный гражданин города Октябрьский

Примечания

Родившиеся в Белебеевском районе
Персоналии:Аксаковнефть
Персоналии:Башнефть
Выпускники Саратовского технического университета
Почётные граждане Октябрьского